Nikołaj Morozow – rosyjski łyżwiarz, trener i choreograf
 Nikołaj Morozow – rosyjski piłkarz i trener